VR (przewoźnik kolejowy)
 rzeczywistość wirtualna
 Vengeance Rising
 Virgin Racing